Marinus (Rini) van Roon (Haarlem, 24 januari 1961) is een voormalig Nederlands voetballer die uitkwam voor Ajax, PEC Zwolle '82, Haarlem, AZ en Telstar. Hij speelde als aanvaller. Na zijn loopbaan als voetballer is hij aan de slag gegaan als trainer. Eerst vier seizoenen als assistent bij Haarlem. In 2008 begon hij als hoofdtrainer bij FC Abcoude. In zijn tweede seizoen als trainer promoveerde hij naar de tweede klasse. In 2014 maakte hij bekend niet meer verder te gaan als hoofdtrainer bij de club. Verder werkt hij als postbesteller in Aalsmeer en woont in Haarlem.

Carrièrestatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van Ajax
 Lijst van spelers van PEC Zwolle
 Lijst van spelers van HFC Haarlem
 Lijst van spelers van AZ
 Lijst van spelers van Telstar

Externe link
  Profiel en statistieken van Rini van Roon op soccerdatabase.eu

Nederlands voetballer
Nederlands voetbalcoach